Ка́льво () — испанская фамилия. Известные носители:

 Кальво, Армандо (1919—1996) — величайший латиноамериканский актёр, который снимался почти во всех латиноамериканских странах.
 Кальво, Бартоломе (1815—1889) — южноамериканский политический деятель.
 Кальво, Бернард (1180—1243) — епископ Вика, католический святой.
 Кальво, Гильермо (род. 1941) — американский экономист аргентинского происхождения, специализирующийся на макроэкономике и финансовых рынках.
 Кальво, Диего (род. 1991) — коста-риканский футболист, полузащитник клуба «Алахуэленсе» и сборной Коста-Рики.
 Кальво, Ева — мексиканская актриса театра и кино.
 Кальво, Карлос (1822—1906) — аргентинский историк и дипломат.
 Кальво, Франсиско (род. 1992) — коста-риканский футболист, центральный защитник клуба «Саприсса» и сборной Коста-Рики.
 Кальво, Хавьер (род. 1991) — испанский актёр.
 Кальво, Хосе (1916—1980) — испанский актёр, наиболее известный своими ролями в вестернах и исторических драмах.
 Кальво, Хосе Мария (род. 1981) — аргентинский футболист, защитник, известный по выступлениям за клуба «Бока Хуниорс».
 Кальво, Хуан Карлос (1906—1977) — уругвайский футболист, нападающий.
 Кальво, Эдди (род. 1961) — американский политик, 8-й губернатор Гуама.
 Кальво Пойято, Кармен (род. 1957) — испанский политик, министр культуры Испании в 2004—2007 годах.
 Кальво Сотело, Хосе (1893—1936) — испанский политический деятель, адвокат, экономист.

См. также 
 «Кальво Сотело (футбольный клуб)»